António Teixeira est un nom porté par :

 António Teixeira (1707-1769), compositeur portugais.
 António Teixeira de Sousa (1857-1917), homme politique portugais.
 António Teixeira (1930-), de son nom complet António Dias Teixeira , footballeur international portugais.
 António Teixeira, plus connu sous le surnom de António Camarão, footballeur international portugais.